Бэтмен: Тёмная Ночь — порнографический фильм 2010 года от Bluebird Films, является порнопародией на фильм Тёмный Рыцарь. Режиссером фильма выступил Николас Стил. Первоначально фильм назывался Batfucks, но 19 августа 2010 года, перед его выходом, он был переименован. Некоторые сцены фильма были сняты в Лондоне.

Награды и номинации

Примечания